Tamemt peut désigner :
 Tamemt, un prénom féminin amazigh (berbère)
 Tamemt est le nom du miel dans la langue Tamazight